Elisabeth av Sachsen-Altenburg kan syfta på:

* Elisabeth av Sachsen-Altenburg (1826–1896), tysk prinsessa
 Elisabeth av Sachsen-Altenburg (1865–1927), tysk prinsessa